Красные Борки — название населённых пунктов в России: 

 Красные Борки — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Красные Борки — деревня в Путятинском районе Рязанской области.